Alberto Reif – calciatore italiano
 Christian Reif – lunghista tedesco
 Peter Reif – pilota di rally austriaco